Михаил Владимирович Соколов:
 Соколов, Михаил Владимирович (род. 1967) — народный депутат Украины.
 Соколов, Михаил Владимирович (род. 1962) — российский журналист, историк, радиоведущий, политический обозреватель.